Артабаз

 Артабаз I — персидский полководец и сатрап Фригии (Даскилейской сатрапии).
 Артабаз II — персидский сатрап Фригии, живший в IV веке до н. э.

См. также 
 Артавазд